Marilândia (Espírito Santo), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Espírito Santo
 Nova Marilândia, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Mato Grosso
 Marilândia do Sul, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraná